Tunal puede referirse a:

En  
El Tunal, localidad del departamento Metán, provincia de Salta;
Presa El Tunal, localidad del departamento Metán, provincia de Salta;
Embalse El Tunal, represa de la provincia de Salta;

En  
Portal del Tunal una de las estaciones de cabecera del sistema de transporte masivo de Bogotá;
Parque Metropolitano El Tunal, uno de los parques más grandes de Bogotá;
Biblioteca El Tunal, biblioteca de Bogotá.